Příjmení In(n)eman(n)(ová) má více významných nositelů:

 Aloisie Fikerová (1913–1981), roz. Inemannová, též Lola Inemannová/Innemannová, česká herečka, manželka Eduarda Fikera
 Květoslav Innemann (1910–1971), český komunistický politik
 Miroslav Innemann (1894–1953), český herec
 Rudolf Inemann (1861–1907), český herec a režisér
 Svatopluk Innemann (1895–1945), český průkopník kinematografie
 Tomáš Ineman (*1981), fotbalista Zbrojovky Brno